Колмар може да се односи на:

 Колмар (Горња Рајна), насељено место у Француској, у департману Горња Рајна
 Колмар (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи